Der Warsteiner Challenger Lübeck 1997 war ein Tennisturnier, das vom 10. bis 16. Februar 1997 in Lübeck stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1997 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atpworldtour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1997
Tennisturnier in Lübeck